Michel Champagne peut désigner :
 Michel Champagne (1940-), un peintre québécois (Canada) ;
 Michel Champagne (1956-), un homme politique fédéral et municipal du Québec (Canada).